Ла Пандура има више значења:

 Ла Пандура (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пандура (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пандура (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пандура (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику